Ian Gilmour peut faire référence à:

 Ian Gilmour (1926–2007) était un politicien conservateur au Royaume-Uni
, acteur né en Nouvelle-Zélande
, athlète des Championnats internationaux de cross-country 1971

Voir aussi
Ian Gilmore  (1947), professeur d'hépatologie